O Amor Natural (boek), een erotische gedichtencyclus uit 1992 van Carlos Drummond de Andrade
 O Amor Natural (film), een documentaire uit 1996 van Heddy Honigmann